Arthur Midy
 François Midy
 François Dupont-Midy
 Monique Midy
 Paul Midy
 Roger Chapelain-Midy